Зено́н () — мужское имя древнегреческого происхождения. Означает «принадлежащий Зевсу», «Зевсов», «божественный».

 Зенон — большой древний ударный кратер в северо-восточной области видимой стороны Луны.

Известные носители 
 Зенон Элейский — древнегреческий философ, ученик Парменида, автор известных апорий.
 Зенон Китийский — древнегреческий философ, основатель стоической школы.
 Зенон Сидонский — древнегреческий философ, ученик афинского эпикурейца Аполлодора.
 Зенон Тарсийский — древнегреческий философ, последователь стоика Хрисиппа, сын Диоскорида.
 Зенон Каппадокийский (середина IV века — ~ 418) — христианский подвижник, сирийский пустынник, преподобный.
 Зенон Исаврянин (Флавий Зенон) — византийский император с 474 по 491 годы.
 Зенон Икалтойский (Зинон Икалтойский) — преподобный, один из основателей грузинского монашества.
 Зенон Веронский — веронский епископ.

См. также